

Patronyme 
 Catherine de Laval (), fille de Guy X de Laval et de Béatrix de Bretagne.
 Catherine de Laval (1504-1526), dame de la Roche-Bernard, fille de Guy XVI de Laval et de Charlotte d'Aragon-Naples.
 Catherine de Laval (Dame de Chauvigny) (morte en 1450), fille de Guy XIII de Laval et d'Anne de Laval.

Voir aussi 
 Famille de Laval

Homonymie dynastique